Mikscha ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Mikscha (1829–1877), österreichischer Orgelbauer 
 Gerry Mikscha (* 1971), österreichischer ehemaliger Politiker (FPÖ), Privatsekretär Jörg Haiders